Plaats in Indonesië
 Tangga Batu (Seluma Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu
 Tangga Batu (Hatonduhan), een plaats in het bestuurlijke gebied Simalungun in de provincie Noord-Sumatra
 Tangga Batu (Sosa), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Tangga Batu I, een plaats in het bestuurlijke gebied Toba Samosir in de provincie Noord-Sumatra
 Tangga Batu II, een plaats in het bestuurlijke gebied Toba Samosir in de provincie Noord-Sumatra